Nellie Bly, een pseudoniem van de Amerikaanse journaliste Elizabeth Jane Cochrane
Nelly Bly (lied), een lied van Stephen Foster